Того року турнір уперше проходив в рамках WTA. До цього він був частиною циклу ITF. 

Аманда Огастус і Мелані Маруа були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі разом. Огастус грала в парі Наталі Грандін і вони вибули у чвертьфіналі. Маруа грала в парі з Марі-Ев Пеллетьє і вони вибули в першому колі.

Бетані Маттек-Сендс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Анна-Лена Гренефельд з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Гранде С Рівз
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=65
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Матіч Г Воскобоєва
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Арвідссон А ван Ексел
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Гренвілл І Шенолу
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Б Маттек А Спірс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М Маруа М-Е Пеллетьє
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Дж Лі П Шуай
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=Q
| RD1-team08= S Rao К Смеші
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Е Калленс А-Л Гренефельд
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= МФ Алвеш Л Декмеєре
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Augustus Н Грандін
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Ад Серра-Дзанетті А Серра-Дзанетті
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Жидкова Б Стюарт| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Окамото Ю Йосіда
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Деллаква Н Сьюелл
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Дж Гопкінс М Секера| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=
| RD2-team01= А Матіч Г Воскобоєва| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л Гренвілл І Шенолу
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Б Маттек А Спірс| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Дж Лі П Шуай
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Е Калленс А-Л Гренефельд
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Augustus Н Грандін
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Жидкова Б Стюарт
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Дж Гопкінс М Секера
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= А Матіч Г Воскобоєва
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=62
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Б Маттек А Спірс| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Е Калленс А-Л Гренефельд| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А Жидкова Б Стюарт
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Б Маттек А Спірс| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Е Калленс А-Л Гренефельд
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 

Сіяні
  Келлі Лігган /  Rosana de los Ríos (1 коло)
  Стефані Форец /  Каміль Пен (1 коло)

Кваліфаєри
  Суніта Рао /  Кейсі Смеші

Сітка

Посилання 

 Doubles Draw 

Vancouver Open
Тур WTA 2004